Oberlehn ist der Name folgender Orte:

 Oberlehn (Gemeinde Miesenbach), Ortsteil von Miesenbach, Bezirk Wr. Neustadt-Land, Niederösterreich
 Oberlehn (Gemeinde St. Leonhard), Ortsteil von St. Leonhard im Pitztal, Bezirk Imst, Tirol